Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2011 состоялся в городе Нанкин (Китай) с 16 по 23 ноября 2011 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 4 женских команд (Тайвань и Австралия выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Новой Зеландии; третье место заняла сборная Республики Корея.

В женском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2012. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Китая и Новой Зеландии, а также женские сборные Китая и Республики Корея.

Начиная с 2011 официальное название чемпионата изменилось с «Тихоокеанский чемпионат по кёрлингу» () на «Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу» ().

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Австралии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Новой Зеландии, каждая победила на групповом этапе в одном матче между ними; Корея выиграла первые же две игры полуфинала, пройдя в финал.

(в полуфинале Южной Кореи и Новой Зеландии в скобках показан результат первой игры полуфинала)

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Новой Зеландии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала победил Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Японии; Республика Корея, выигравшая на групповом этапе оба матча, выиграла первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2011
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Спорт в Китае в 2011 году
Ноябрь 2011 года
Международные спортивные соревнования в Нанкине